L'edizione 1957-58 della Segunda División fu il ventisettesimo campionato di calcio spagnolo di seconda divisione. Il campionato vide la partecipazione di 36 squadre. Il torneo fu diviso in 2 gruppi e le prime di ogni gruppo furono promosse in Primera División mentre le ultime quattro di ogni gruppo furono retrocesse in Tercera División. Le tredicesime e le quattordicesime di ogni gruppo presero parte agli spareggi per la permanenza.

Gruppo I

Gruppo II

Torneo per la permanenza

Verdetti
  e  promosse in Primera División 1958-1959.
 , , , CP de La Felguera, , ,  e  retrocesse in Tercera División.

Voci correlate 
Primera División spagnola 1957-1958
Coppa del Generalísimo 1958

Collegamenti esterni

1957-1958